См. также: Кубок Белоруссии по футболу 2018/2019 

Финал Кубка Белоруссии по футболу 2019 — финальный матч 28-го розыгрыша этого футбольного турнира. В финале встретились «Витебск» и солигорский «Шахтёр». Матч состоялся 26 мая 2019 года в Витебске на стадионе «ЦСК «Витебский»». Со счётом 0:2 Шахтёр Солигорск стал трёхкратным обладателем Кубка Белоруссии.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 football.by

2019
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2018/2019